Shipley kan avse:

 Shipley, West Yorkshire – en stad i West Yorkshire i England 
 Shipley, Derbyshire - en ort och civil parish i Derbyshire, England
 Shipley, Northumberland - en ort i Northumberland, England
 Shipley, Shropshire - en ort i Shropshire (distrikt) i Shropshire, England
 Shipley, West Sussex - en ort och civil parish i West Sussex, England

Personer
 Jenny Shipley (1952–), en nyzeeländsk politiker